Antonio Bueno é um compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Entre tapas e beijos (c/ Nilton Lamas)
 Resto de vida (c/ Nilton Lamas)
Amor Antigo (Antônio Bueno-Beto Terra)
 Desejos Trocados (c/ Nilton Lamas)
 Apartamento 5 (c/ Beto Terra)

Compositores de Goiás
Naturais de Rio Verde